Petnjica (gemeente), een dorp en gemeente in Montenegro
 Petnjica (Šavnik), een dorp in de Montenegrijnse gemeente Šavnik